Ву́лиця Ше́птицьких — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Шептицьких — вулиця в селі Волиця, Пустомитівського району, Львівської області.
 Вулиця Шептицьких — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Шептицьких — вулиця в місті Радомишль.

Вулиці, названі на честь людей